Вимодро́не () — итальянский топоним. Может означать:
 Вимодроне — коммуна в области Ломбардия, провинции Милан.
 Вимодроне — станция Миланского метрополитена.